Maximilian II Emanuel, född 11 juli 1662 i München, död 26 februari 1726 i München, var kurfurste av Bayern, son till kurfursten Ferdinand Maria och Adelheid av Savojen.

Kurfurste 
Maximilian Emanuel efterträdde sin far som kurfurste av Bayern 1679. Han deltog 1683 i kampen mot turkarna utanför Wien, utmärkte sig under de följande åren vid Gran, Buda, Mohács och Belgrad, blev 1690 kejserlig generalissimus vid Rhen samt stred varje följande sommar ända till freden i Rijswijk (1697) vid Rhen, i Italien eller i Spanska Nederländerna, där han sedan 1691 var ståthållare. 1698 blev hans son med Maria Antonia av Österrike, kurprinsen Josef Ferdinand, genom testamente insatt till arvtagare av hela den spanska monarkin, men den unge prinsens död den 6 februari 1699 omintetgjorde de sålunda öppnade lysande utsikterna för ätten. Emellertid hade Maximilian Emanuel 1694 förmält sig med polske kungen Jan Sobieskis dotter Teresia Kunigunda.

Spanska tronföljdskriget 
Vid Spanska tronföljdskrigets utbrott (1701) ställde han sig jämte sin broder furstbiskopen Josef Klemens av Köln på Frankrikes, i stället för kejsarens, sida, lockad med förespeglingar om kunglig värdighet och om eventuell hjälp till kejsarkronans förvärvande efter Leopolds död. Under krigets förlopp förde han med heder viktiga kommandon, men var sedan 1704 till följd av de fransk-bayerska vapnens nederlag vid Blenheim fördriven från sitt land samt sedan 1706 jämte brodern förklarad i akt av den nye kejsaren, Josef I. Först genom freden i Baden (1714) upphävdes aktsförklaringen, varefter Maximilian  Emanuel 1715 återkom till Bayern. Han efterträddes av sin äldste son i andra giftet, Karl Albert.

Källor

Noter

Externa länkar

Kurfurstar av Bayern
Huset Wittelsbach
Personer i Spanska Nederländerna under 1600-talet
Personer i Spanska Nederländerna under 1700-talet
Deltagare i slaget vid Blenheim
Deltagare i slaget vid Ramillies
Deltagare i slaget vid Wien
Personer från München
Födda 1662
Avlidna 1726
Män
Ugglan